Кенон (, ) је јапанска мултинационална компанија, која је се бави производњом оптичких инструмената, камера, фото-папира, принтера и сличне технике. Седиште компаније је у Токију, Јапан.

Извор имена 

Име Кенон долази од будистичке богиње милости, који Гуан Јин, која се на јапанском изговори као Кенон.

Спољашње везе 

 Званична страна Кенона

Предузећа из Токија
Произвођачи фотографске опреме